Żalin – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Żalin – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta